Призвание:

 Призвание — внутреннее влечение к какому-нибудь делу, какой-нибудь профессии.
 «Призвание» — премия.
 «Призвание» — фильм.